Castello del Malconsiglio – castello di Miglionico, in provincia di Matera
 Pietra del Malconsiglio –  manufatto in pietra lavica legato a fatti luttuosi avvenuti a Catania nel 1516
 Scoglio Malconsiglio – isola del Mar Tirreno nei pressi di punta Ligny, amministrativamente nel comune di Trapani